Heffernan ist ein englischer Familienname irischer Herkunft. Der Name ist abgeleitet von dem irischen Namen Ó hIfearnáin, der seinerseits von dem Vornamen Ifearnán mit der Bedeutung „Teufelskerl“ (engl. demon) abgeleitet ist.

Namensträger 
 Dean Heffernan (* 1980), australischer Fußballspieler

 Joanna Heffernan (um 1843–nach 1903), irische Muse der Maler James McNeill Whistler und Gustave Courbet, siehe Joanna Hiffernan
 John William Heffernan (1883–1943), irischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Sansibar
 Kevin Heffernan (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Heffernan (* 1978), irischer Geher
 Robert Heffernan (Hochspringer) (1917–1943), australischer Hochspringer
 Steve Heffernan (* 1952), britischer Radrennfahrer
 Virginia Heffernan (* 1969), US-amerikanische Journalistin und Fernsehkritikerin

Einzelnachweise 

Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname